Alfredo Gónzalez puede hacer referencia a:
Alfredo González Flores, presidente de Costa Rica.
Alfredo González Prada, escritor peruano.
Alfredo González Salazar - excongresista y dirigente peruano de fútbol. 
Alfredo González Tahuilán, futbolista mexicano.
Alfredo González (beisbolista), beibolista venezolano.
Alfredo González González, regatista español.